Viridiplantae (bokstavligen "gröna växter") är ett samlande begrepp för alla organismer som har de fotosyntetiserande pigmenten klorofyll a och klorofyll b samt lagrar näring som stärkelse. Fotosyntesen äger rum i särskilda organeller, kloroplasterna, vilka anses vara förvärvade cyanobakterier (blågröna bakterier). Viridiplantae, är till skillnad från grönalgerna en monofyletisk grupp.

Viridiplantae innefattar således samtliga grönalger och embryofyter (landväxter; mossor och kärlväxter). Nedanstående kladogram visar släktskapsförhållandena mellan dessa baserade på DNA-studier. Grönalgerna blir alltså parafyletiska med avseende på landväxterna.

Viridiplantae räknas i exempelvis Nationalnyckeln som ett underrike till växtriket Plantae men ibland som eget rike. Fördelen med att använda Viridiplantae som begrepp är att det alltid är definierat på samma sätt (grönalger räknas alltid in, rödalger räknas aldrig in).

Referenser

Eukaryoter